Perovo (Slovenië), een plaats in Slovenië
Perovo (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou
Perovo (station MZD), een voorstadsstation in Moskou